Moonfog Productions (или просто Moonfog) — норвежский лейбл, основанный Сатиром (лидер блэк-металической группы Satyricon) в 1992 году. Лейбл был создан Сатиром для издания первых записей Satyricon, но со временем на нём стали выходить альбомы сайд-проектов Сатира (Storm и Wongraven) и некоторых дружественных блэк-металических артистов.

Каталог лейбла 
 FOG 001 Satyricon Dark Medieval Times CD
 FOG 002 Neptune Towers Caravans to Empire Algol CD
 FOG 003 Satyricon The Shadowthrone CD
 FOG 004 Storm Nordavind CD
 FOG 005 Darkthrone Panzerfaust CD/LP
 FOG 006 Wongraven Fjelltronen CD
 FOG 007 Isengard Høstmørke CD
 FOG 008 Neptune Towers Transmissions from Empire Algol CD
 FOG 009 Satyricon/Enslaved Split CD
 FOG 010 Moonfog Crusade from the North (out of stock) DCD
 FOG 011 Darkthrone Total Death CD
 FOG 012 Satyricon Nemesis Divina CD
 FOG 013 Darkthrone Goatlord CD/LP
 FOG 014 Satyricon Megiddo MCD
 FOG 015 Gehenna Deadlights CDS
 FOG 016 Gehenna Adimiron Black CD
 FOG 017 Dødheimsgard Satanic Art MCD
 FOG 018 Darkthrone Holy Darkthrone Eight Norwegian bands paying tribute CD
 FOG 019 Thorns Vs Emperor Thorns Vs Emperor CD
 FOG 020 Dødheimsgard 666 International CD
 FOG 021 Satyricon Intermezzo II MCD
 FOG 022 Satyricon Rebel Extravaganza CD/PD
 FOG 023 Darkthrone Ravishing Grimness CD
 FOG 024 V/A Moonfog 2000 — A Different Perspective DCD
 FOG 025 Gehenna Murder CD/LP
 FOG 026 Thorns Thorns CD
 FOG 027 Khold Masterpiss Of Pain CD
 FOG 028 Darkthrone Plaguewielder (LP out of stock) CD/LP
 FOG 029 Khold Phantom CD
 FOG 030 Satyricon Ten Horns — Ten Diadems CD
 FOG 031 Satyricon Volcano DLP
 FOG 032 Darkthrone Hate Them CD/LP
 FOG 033 Disiplin Disiplin CD
 FOG 034 Darkthrone Sardonic Wrath CD / LP
 FOG 035 Disiplin Anti-Life CD
 FOG 036 Gehenna WW CD
 FOG 037 DHG Supervillain Outcast CD
 FOGVD 001 Satyricon Mother North (out of stock) VHS
 FOGVD 002 Satyricon Roadkill Extravaganza VHS/DVD

Ссылки 
 Официальный сайт
 Каталог релизов лейбла

Лейблы звукозаписи Норвегии